Тигранаке́рт (, ) — один из четырёх древнеармянских городов, основанных Тиграном II в I веке до н. э. и носивших его имя:

 Тигранакерт (Сильван)
 Тигранакерт (Арцах) 
 Тигранакерт (Гохтн)
 Тигранакерт (Утик)
 Тигранакерт (крепость) — крепость одного из четырёх построенных городов с названием Тигранакерт, находящаяся у реки Хаченагет на горе у деревни Нор Марага.

См. также 
 Битва при Тигранакерте — битва между совместным войском армян и понтийцев, с одной стороны, и римской армией — с другой, состоявшаяся 6 октября 69 до н. э.

Примечания